Орошхазский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав район входит 10 населённых пунктов, в которых проживает 61 477 жителей. Администрация района располагается в городе Орошхаза.

Населённые пункты 

Районы Бекеша